Липеты — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 20 км по дороге и в 10 км напрямую к югу от села Карамышево и в 20 км к юго-востоку от Пскова.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района